Indonesië
 Gunung Anyar (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java
 Gunung Anyar (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java